Почивалов — фамилия; имеет женскую форму Почивалова.
 Почивалов, Владимир Петрович (1900—1960) — советский инженер-технолог, лауреат Ленинской премии.
 Почивалов, Леонид Викторович (1924—2008) — российский и советский писатель, журналист.
 Почивалов, Олег Владимирович (род. 1974) — казахстанский спортсмен и тренер.